Белт-Крик ( — Ручей-Пояс (Поясной, Опоясывающий)) — река на западе Монтаны (США), правый приток Миссури, длина 129 км.

Берёт начало в , к северу от горы Биг-Болди-Маунтин (), в горах , на западе округа Джудит-Бэйсин.

Вначале течёт на северо-запад через гористые каньоны мимо города , затем на север мимо деревни  и города .

Впадает в Миссури приблизительно в 25 км к северо-западу от города Грейт-Фолс.

Протекает по территории округов Джудит-Бэйсин, Каскейд и Чото штата Монтана.

Ссылки 
 Профиль реки на сайте Geographic Names Information System

Притоки Миссури
Реки Монтаны
География округа Каскейд
География округа Шуто